Фабиан Бём (; род. 24 июня 1989 )  — немецкий гандболист, выступает за клуб Ганновер-Бургдорф.

Карьера

Клубная 
Фабиан Бём начинал профессиональную карьеру в клубе Магдебург. В 2010 году Бём переходит в Фюксе Берлин. В феврале 2011 года Фабиан Бём переходит в Райнланд, который выступает в бундеслиге. В сезоне 2011/12, Бём выступал за Бергишер. на следующий сезон Фабиан Бём выступает за клуб ТУСЕМ Эссен. В 2013 году Бём переходит в Балинген-Вайлзтеттен. В 2016 году Фабиан становиться игроком Ганновер-Бургдорф

Международная карьера 
Фабиан Бём выступает за сборную Германии. Фабиан Бём сыграл за сборную Германии 8 матчей и забросил 6 голов.

Статистика 
Клубная статистика Фабиана Бёма в сезоне 2018/19 указана на 30.1.2019

Примечание

Ссылки 
 http://www.eurohandball.com/ec/cwc/men/2007-08/player/532971/Fabian+B%26%23246%3bhm 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки ГК «Ганновер-Бургдорф»
Игроки ГК «Фюксе Берлин»